Wollasch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wollasch (1903–1975), deutscher Sozialfunktionär
 Joachim Wollasch (1931–2015), deutscher Mittelalterhistoriker